Лека́рственное — название населённых пунктов в России:
 
 Лекарственное — село в Симферопольском районе Крыма.
 Лекарственное — село в Тогучинском районе Новосибирской области.